Vitiello è un cognome italiano che può riferirsi a:
Bruno Vitiello – scrittore italiano
Catello Vitiello – politico e avvocato italiano
Francesco Vitiello – attore e regista italiano
Gennaro Vitiello – regista ed attore teatrale italiano
Gianluca Vitiello – conduttore radiofonico, blogger e cantante italiano
Leandro Vitiello – calciatore italiano
Nicola Vitiello – giornalista e conduttore radiofonico italiano
Pasquale Vitiello – pittore italiano
Roberto Vitiello – calciatore italiano
Sandro Vitiello – ex giocatore di football americano italiano
Vincenzo Vitiello – filosofo italiano